AOG steht als Abkürzung für:

 Aircraft On Ground, ein aus technischen Gründen nicht einsatzfähiges Flugzeug
 Appellation d’origine garantie, algerisches und marokkanisches Weinzertifikat
 Arbeitsordnungsgesetz im NS-Staat, siehe Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit
 Assemblies of God, pfingstlerische Denomination in den Vereinigten Staaten

AoG steht für:
 Apotheker ohne Grenzen, deutsche Hilfsorganisation
 Arbeitsorientierte Grundbildung, beruflich-betriebliche Weiterbildung zur Weiterentwicklung schriftlicher und mündlicher Kommunikationsfähigkeiten sowie mathematischer und technologischer Grundkenntnisse

Abkürzung